statystyka – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska masowe
 statystyka (funkcja) – funkcja, która danemu rozkładowi z próby przypisuje liczbę rzeczywistą
W fizyce kwantowej
 statystyka Bosego-Einsteina
 statystyka Fermiego-Diraca
 statystyka Maxwella-Boltzmanna